Улица Кривой Вал () — одна из древних улиц луцкого центра города, которая простирается от Набережной до улицы Глушец, пересекая улицы Богдана Хмельницкого и Леси Украинки. Улица имеет старую застройку XIX-XX вв., На ней расположено несколько памятников архитектуры. Название улицы отражает давнее функциональное назначение территории. Здесь был вал с укреплениями.

Предпосылки формирования 
Когда в XIII—XVI вв. Луцк активно поднимался в экономическом и политическом смыслах, происходило активное освоение территории для расширения города. Северной границей в это время стали крещатые овраги, где были поставлены укрепления с городскими воротами. Главным улицам этого района тогдашнего Луцка были Пречистенская и Староволодимирская. Пречистенская завершалась Въездной башней на северных укреплениях княжеского города.

Наряду с укреплениями располагался Пречистенский монастырь с храмом Успения Пресвятой Богородицы и церковь Святой Параскевы Пятницы. В XV в. происходило и освоение территории за пределами укреплений. Здесь было образовано еврейское кладбище. Кроме того, существовали церкви Св. Василия, Воскресения Христова, Благовещения. А дальше, на Святой горе, в XVI в. был построен костёл Св. Креста.

Возникновение городской улицы 

В 1803 году началась ликвидация северных укреплений. Были ликвидированы и кладбища. Территория начинала быстро застраиваться. На месте бывших укреплений было образовано несколько новых улиц, которые тянулись вдоль валов. Улица Конная начиналась от Дубновского (нынешняя Леси Украинки) и шла вниз к реке Глушец. Другая улица — Нижняя — тянулась в противоположную сторону до пересечения со Староволодимирскою (нынешняя Богдана Хмельницкого). В 1912 году Нижняя была переименована в Императора Александра I, а Конная — на Столыпинскою. В 1921 г. улицу объединили под общим названием — 3 мая. Улица, от 3 мая тянулась к реке Стыр, называлась Августина Кордецкого. На ней в 1924 году был построен Луцкий городской театр имени Юлиуша Словацкого. А ещё позже — музыкальную школу имени Шопена. Кроме того, было построено несколько домов кирпичного стиля. В 1931 году вновь произошла перемена: бывшую Столыпинская переименовали в Т. Голувко. На этих улицах было построено несколько зданий в стиле конструктивизма: кассы союза предпринимателей, главная почта, музыкальная школа, некоторые жилые дома. Здесь в 1930-х также содержались первоклассный отель «Савой», гостиница «Ренессанс», банк «Народный», польский клуб «Костер», где проходили первые слушания радиопередач, украинский клуб «Родной дом» и другие заведения.

В 1939 году улицы Кордецкого, 3 мая и Голувко были объединены под названием 1-го мая. В 1941 году улица называлась Почтовая, впоследствии снова 1-го мая. В 1990-х улице дали название Кривой Вал.

Сегодня 
Улица Кривой Вал — одна из центральных улиц Луцка. Простирается от Набережной до улицы Глушец. Пересекается с улицами Гончарова, Хакимова, Леси Украинки, Пятницкая горка, Богдана Хмельницкого. Движение одностороннее от улицы Глушец до Богдана Хмельницкого.

Здесь есть ряд памятников архитектуры конструктивизма и кирпичного стиля. В начале улицы сохранились старое плиточное мощение тротуаров и бордюры начале XX в.

На улице расположены музыкальная школа № 1 им. Фридерика Шопена, на пересечении с Богдана Хмельницкого Волынский академический областной театр кукол, Главпочтамт, Волынский филиал ОАО «Укртелеком», Главное управление Пенсионного фонд в Волынской области, отель «Noble boutique hotel», банки, магазины, кафе.

На пересечении с улицей Богдана Хмельницкого стоит памятник Святому Николаю.

Дома

Галерея

Примечания 

Улицы Луцка